Salahi ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim El-Salahi (* 1930), sudanesischer bildender Künstler
 Leyla Ibrahimi-Salahi (* 1980), Schweizer Unternehmerin